Севера:
 Севера́, в русском разговорном языке — название территорий за Полярным кругом.
 Севера — восточно-славянский племенной союз в VIII веке — начале IX века.
 Севера (Северка) — река в России, протекает в Волотовском районе Новгородской области и Дедовичском районе Псковской области.
 Севера, Мария (1820—1846) — португальская певица, известная как первая исполнительница фаду.